Glee: The Music, The Christmas Album — четвёртый альбом саундтреков к американскому музыкальному телесериалу «Хор», который транслируется телеканалом Fox в США и Канаде. Релиз альбома состоялся 9 ноября 2010 года, и был приурочен к рождественскому эпизоду «A Very Glee Christmas», который был показан 7 декабря 2010 года. Исполнительными продюсерами стали Данте Ди Лорето и Брэд Фэлчак, а все треки были выпущены в качестве синглов посредством цифровой дистрибуции.

Об альбоме 
Шесть из двенадцати вошедших в альбом композиций — «We Need a Little Christmas», «You’re a Mean One, Mr. Grinch», «Merry Christmas Darling», «Baby, It’s Cold Outside», «Last Christmas» и «The Most Wonderful Day of the Year» — прозвучали в рождественском эпизоде «A Very Glee Christmas» от 7 декабря 2010 года. Кавер-версия «Last Christmas» была записана годом ранее, в ноябре 2009 года, и выпущена в качестве благотворительного сингла посредством iTunes Store; часть собранных средств пошла в Фонд Грэмми для финансирования детских образовательных программ. Композиция добралась до 63 строчки в чарте Billboard Hot 100, а также появилась в Australian Singles Chart и Canadian Hot 100 на шестидесятом и сорок шестом местах соответственно и на двадцать седьмом в Billboard Hot Adult Contemporary Tracks. В чарте Billboard’s Holiday Songs, который определяет популярность композиций за период каникул, «Last Christmas» заняла 20-е место в рождественский сезон 2009 года.

Трек-лист альбома был анонсирован в пресс-релизе 26 октября 2010 года. В записи альбома приняла участие канадская певица k.d. lang, которая исполнила вместе с Мэтью Моррисоном композицию «You’re a Mean One, Mr. Grinch», с незначительными изменениями, в частности, фразой «Sue the Grinch» вместо «Mr. Grinch». Кроме того, в качестве приглашённой звезды на альбоме отметился актёр Даррен Крисс, который исполнил песню «Baby, It’s Cold Outside» вместе с Крисом Колфером. В комплект с альбомом была включена рождественская поздравительная открытка.

Список композиций

Чарты и сертификации

Примечания

Ссылки 
 Glee: The Music, The Christmas Album на сайте GleeTheMusic.com
 

Музыка в телесериале «Хор»
Саундтреки 2010 года
Рождественские альбомы Columbia Records
Рождественские альбомы 2010 года
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums
Рождественские альбомы США
Рождественские поп-альбомы‎